Черендей — название географических объектов в России.

 Черендей — село в Олёкминском районе Якутии.
 Черендей — река в Якутии.